La Nationalliga A 2000/01 fue la 104.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Temporada regular

Play-offs por el título

Play-offs de ascenso/descenso

Referencias 
 RSSSF

2001
Fútbol en 2000
Fútbol en 2001
Suiza en 2000
Suiza en 2001